Werkheim steht für

 Werkheim (Hannover), 1879 begründeter Verein in Trägerschaft der Diakonie zur Förderung von Wohnungslosen in Hannover
 Werkheim Hamburg, eine Einrichtung in Hamburg mit Arbeitsplätzen für Freiberufler, Studenten, Künstler u. a.